Synagoga w Zwoleniu (powiat zwoleński)
 Synagoga w Zwoleniu (Słowacja)